Красный Путь — многозначный термин:

Название населённых пунктов

Белоруссия 
 Красный Путь — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Красный Путь — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Красный Путь — село в городском округе Домодедово Московской области.
 Красный Путь — улица в Омске.
 Красный Путь — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Красный Путь — посёлок в Чернском районе Тульской области.

Прочее
 Красный путь — механический завод в Москве, бывший «Перенуд», построен в 1862 году. 
 Красный путь (Михаил Плотников (1923), Ворошиловск (1940)) — пассажирское речное судно на паровом ходу, построено в 1901 году на верфи Плотникова в Тюмени. С 1901 по 1945 года обслуживало пассажирские линии на реках Обь и Иртыш. С августа 1945 года использовалось как плавучий дом отдыха со стоянкой в Атаманово и Завьялово. Утилизировано в 1957 году, в южном рукаве Новосибирского затона.